Björksjön är ett vanligt ortnamn på insjöar och byar i Sverige.

Sjöar

Björksjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (10,4 ha)
Björksjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (9,22 ha)
Björksjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Lilla Björksjön, sjö i Hylte kommun, 
Stora Björksjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Stora Björksjön, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (55,6 ha)
Björksjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Hallsbergs kommun,  (16 ha)
Björksjön (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Björksjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 
Björksjön, Närke, sjö i Degerfors kommun,  (12,3 ha)
Björksjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (50,8 ha)
Björksjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Björksjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (75,2 ha)
Björksjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (12,7 ha)
Björksjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,63 ha)

Byar
Björksjön, Gagnefs kommun
Björksjön, Hällefors kommun, 
Björksjön, Olofströms kommun
Björksjön, Sollefteå kommun,

Se även
Björkesjö
Björkträsket
Björktjärn
Koivujärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn